Князь Юрий Иванович Сицкий — сын боярский, рында и голова во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Сицкие. Старший сын князя Ивана Фёдоровича Сицкого. Имел брата князя Василия Ивановича, упомянутого в 1551 году рындой с рогатиной в походе к Полоцку.

Биография 
В 1549 году по духовному завещанию дяди Семёна Фёдоровича Сицкого — Юрию Ивановичу с братом Василием, досталось село Покровское с деревнями в Ярославском уезде. Записан сыном боярским в Дворовую тетрадь в числе князей Ярославских, помещик Ярославского уезда. В октябре 1551 года написан в третью статью московских детей боярских. В этом же году рында со вторым сайдаком в полоцком походе. В ноябре 1553 году на свадьбе казанского царя Симеона с девицей Марией Андреевной Кутузовой-Клеопиной, сидел на жениховом месте. В 1560 году второй голова Большого полка в Туле в связи с крымской угрозою, при боярине князе Курлятеве-Оболенском Дмитрии Ивановиче. В 1565-1568 годах упомянут в писцовой книге Казани, в числе князей, ссыльных Ивана Грозного, сосланных в начале опричнины.

По родословной росписи показан бездетным.

Примечания

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сицкий Юрий Иванович. стр. 229-230.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Сицкий Юрий Иванович. стр. 217.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Сицкий Юрий Иванович. стр. 55. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Сицкие
Телохранители